Новологиново — название населённых пунктов в России:

 Новологиново — село в Большереченском районе Омской области.
 Новологиново — село в Колосовском районе Омской области.